Memel har flere betydninger:

 Klaipėda - Memel er det tyske eksonym for en by i Litauen
 Nemunas − Memel er det tyske eksonym for en flod i Litauen